Ljósufjöll kan syfta på följande platser:

Island 

 Ljósufjöll (kullar), Suðurland, 
 Ljósufjöll (bergskedja), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar